Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 10 000 méteres versenyszámát február 27-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Knut Johannesen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F10000